El Masters del Canadà 2018, conegut oficialment com a Rogers Cup 2018 i Coupe Rogers 2018, fou la 129a edició de la competició tennística jugada sobre pista dura al Canadà. En categoria masculina estava inclosa dins de les sèries Masters 1000 de l'ATP i es va disputar entre el 4 i el 12 d'agost de 2018 a l'Aviva Centre de Toronto, Canadà. En categoria femenina estava inclosa dins els Premier 5 Tournaments de la WTA i es va disputar entre el 5 i el 12 d'agost de 2018 al Stade IGA de Mont-real, Canadà.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar aquest torneig per quarta ocasió (2005, 2008, 2013), i això li va permetre guanyar el 33è títol de categoria Masters del seu palmarès i el cinquè títol de la temporada. En la final va derrotar el grec Stéfanos Tsitsipàs, jove de 19 anys que disputava el seu partit més important fins al moment i que durant el camí va establir la marca de tennista més jove en derrotar quatre Top 10 en un mateix torneig. La romanesa Simona Halep va guanyar per segona ocasió al Canadà (2016) i el quart títol de la temporada, consolidant com Nadal el número 1 del rànquing. La parella formada pel finlandès Henri Kontinen i l'australià John Peers van guanyar el tercer títol de la temporada i van allargar la seva ratxa de desena final consecutiva guanyada. La parella formada per l'australiana Ashleigh Barty i la neerlandesa Demi Schuurs van guanyar el segon títol de la temporada, ambdós de categoria Masters 5. En la final van derrotar la taiwanesa Latisha Chan i la russa Iekaterina Makàrova, que en el cas de Chan, va recuperar el número 1 del rànquing de dobles malgrat la derrota.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018